Печатников — русская и еврейская фамилия.

Известные носители 
 Печатников, Леонид Михайлович (род. 1956) — руководитель Департамента здравоохранения города Москвы.
 Печатников, Товий Яковлевич (1907—1942) — партизан Великой отечественной войны, подрывник, комиссар Гдовского партизанского отряда.

См. также 
 Печатников переулок — улица в Москве.